Aleksandrovac est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Aleksandrovac, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Laktaši et dans la République serbe de Bosnie ;
en Serbie
Aleksandrovac, une ville et une municipalité situées dans le district de Rasina ;
Aleksandrovac, un village situé dans la municipalité de Babušnica, district de Pirot ;
Aleksandrovac, un village situé dans la municipalité de Negotin, district de Bor ;
Aleksandrovac, un village situé sur le territoire de la Ville de Vranje, district de Pčinja ;
Aleksandrovac, une localité située dans la municipalité de Žabari, district de Braničevo.